

Aziende 
 Knorr – storica azienda tedesca che produce alimentari, in particolare cibi "già pronti" e condimenti per pietanze
 Knorr-Bremse – azienda tedesca di sistemi frenanti per mezzi di trasporto

Chimica 
 Sintesi di Paal-Knorr – reazione di chimica organica per sintetizzare furano, pirrolo e tiofene dagli 1,4-dichetoni

Persone 
 Carl Heinrich Theodor Knorr (1800-1875) – imprenditore tedesco
 Eduard von Knorr (1840-1920) – ammiraglio tedesco
 Georg Knorr (1859-1911) – imprenditore tedesco
 Georg Wolfgang Knorr (1859-1921) – artista e naturalista tedesco
 Heinz Arno Knorr (1909-1996) – storico tedesco
 Hugo Knorr (1834-1904) – pittore tedesco
 Ludwig Knorr (1859-1921) – chimico tedesco
 Michael Knörr (1966) – cestista tedesco
 Nathan Homer Knorr (1905-1977) – predicatore statunitense

Altro 
Knarr - imbarcazione vichinga